986 км, 986-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 986 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дмитриевское сельское поселение, Устьянский район, Архангельская область. Код 298725
 986 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Обозерское городское поселение, Плесецкий район, Архангельская область. Код 294898